Lacoste & Battman, een Frans automerk dat ook de naam Speedwell gebruikte
Speedwell Motor Car Company, een Amerikaans automerk
Speedwell (motorfiets), een Brits motorfietsmerk
Speedwelleiland, een van de Falklandeilanden
Speedwell (schip)
Speedwell (busbedrijf), uit Delft. 
Speedwell (reisbureau), uit Den Haag.